Edgewood Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edgewood Estates (Georgia), im Cobb County
 Edgewood Estates (New York), im Saratoga County
 Edgewood Estates (Utah), im Salt Lake County

Siehe auch:
 Edgewood